Az alábbi időszakokban közlekedtek 321-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
 321-es busz (2016–)
 321-es busz (2009–2016)megszűnt